Приз Марка Твена за американский юмор () — американская награда, с 1998 года ежегодно вручаемая . Названный в честь юмориста Марка Твена, приз ежегодно вручается людям, которые оказали «влияние на американское общество подобно Марку Твену».

Статуэткой приза является копия бюста Твена, созданная скульптором  в 1884 году. Ежегодная церемония вручения проводится осенью в Центре Джона Кеннеди.

Обладатели приза 
Билл Косби был лишён награды в 2018 году, после того, как был осуждён за сексуальное домогательство.

 1998 — Ричард Прайор
 1999 — Джонатан Уинтерс
 2000 — Карл Райнер
 2001 — Вупи Голдберг
 2002 — Боб Ньюхарт
 2003 — Лили Томлин
 2004 — Лорн Майклз
 2005 — Стив Мартин
 2006 — Нил Саймон
 2007 — Билли Кристал
 2008 — Джордж Карлин
 2009 — Билл Косби
 2010 — Тина Фей
 2011 — Уилл Феррелл
 2012 — Эллен Дедженерес
 2013 — Кэрол Бёрнетт
 2014 — Джей Лено
 2015 — Эдди Мерфи
 2016 — Билл Мюррей
 2017 — Дэвид Леттерман
 2018 — Джулия Луи-Дрейфус
 2019 — Дейв Шаппелл
 2022 — Джон Стюарт

Примечания

Ссылки 
 Приз Марка Твена на сайте Центра Кеннеди
 Приз Марка Твена на сайте PBS

Комедийные и юмористические премии
Награды, появившиеся в 1998 году
Появились в 1998 году в США
Марк Твен